Il doppio del Virginia Slims of Indianapolis 1988 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1988.

Jenny Byrne e Michelle Jaggard erano le detentori del titolo, ma hanno partecipato con partner differenti, Byrne con Janine Tremelling e Jaggard con Katerina Maleeva.

Byrne e Tremelling hanno perso nei quarti di finale contro Katrina Adams e Zina Garrison, così come Jaggard e Maleeva contro Larisa Neiland e Nataša Zvereva.

Savchenko e Zvereva hanno battuto in finale 6–2, 6–1  Adams e Garrison.

Teste di serie
 Larisa Neiland /  Nataša Zvereva (campionesse)
 Katrina Adams /  Zina Garrison (finale)
 Elise Burgin /  Rosalyn Fairbank (semifinali)
 Beth Herr /  Candy Reynolds (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Virginia Slims of Indianapolis 1988